Radvánszky Albert (1806–1857)
 Radvánszky Albert (1880–1963) koronaőr